Hekou, mit der Bedeutung Flussmündung, bezeichnet die folgenden chinesischen Orte:

 den Autonomen Kreis Hekou der Yao (河口瑶族自治县) im Autonomen Bezirk Honghe in der Provinz Yunnan, siehe Hekou (Honghe)
 den Stadtbezirk Hekou (河口区) der bezirksfreien Stadt Dongying in der Provinz Shandong, siehe Hekou (Dongying)
 die Großgemeinde Hekou (河口镇) im Kreis Dawu in der Provinz Hubei, siehe Hekou (Dawu)
 die Großgemeinde Hekou (河口镇) im Kreis Feng in der Provinz Shaanxi, siehe Hekou (Feng)
 die Großgemeinde Hekou (河口镇) in der Stadt Gujiao in der Provinz Shanxi, siehe Hekou (Gujiao)
 die Großgemeinde Hekou (河口镇) im Autonomen Kreis Hekou in der Provinz Yunnan, siehe Hekou (Hekou, Yunnan)
 die Großgemeinde Hekou (河口镇) im Kreis Huoqiu in der Provinz Anhui, siehe Hekou (Huoqiu)
 die Großgemeinde Hekou (河口镇) in der Stadt Jiangyou in der Provinz Sichuan, siehe Hekou (Jiangyou)
 die Großgemeinde Hekou (河口镇) im Kreis Luhe in der Provinz Guangdong, siehe Hekou (Luhe)
 die Großgemeinde Hekou (河口镇) im Kreis Pei in der Provinz Jiangsu, siehe Hekou (Pei)
 die Großgemeinde Hekou (河口镇) im Kreis Rong in der Provinz Sichuan, siehe Hekou (Rong)
 die Großgemeinde Hekou (河口镇) im Kreis Rudong in der Provinz Jiangsu, siehe Hekou (Rudong)
 die Großgemeinde Hekou (河口镇) in der Stadt Wanyuan in der Provinz Sichuan, siehe Hekou (Wanyuan)
 die Großgemeinde Hekou (河口镇) im Kreis Xiangtan in der Provinz Hunan, siehe Hekou (Xiangtan)
 die Großgemeinde Hekou (河口镇) im Stadtbezirk Xisaishan in der Provinz Hubei, siehe Hekou (Xisaishan)
 die Großgemeinde Hekou (河口镇) im Autonomen Kreis Xundian in der Provinz Yunnan, siehe Hekou (Xundian)
 die Großgemeinde Hekou (河口镇) im Kreis Yajiang in der Provinz Sichuan, siehe Hekou (Yajiang)
 die Großgemeinde Hekou (河口镇) in der Stadt Yangchun in der Provinz Guangdong, siehe Hekou (Yangchun)
 die Großgemeinde Hekou (河口镇) im Kreis Yanshan in der Provinz Jiangxi, siehe Hekou (Yanshan)
 die Großgemeinde Hekou (河口镇) im Kreis Yunan in der Provinz Guangdong, siehe Hekou (Yunan)
 die Gemeinde Hekou (河口乡) im Autonomen Kreis Daozhen in der Provinz Guizhou, siehe Hekou (Daozhen)
 die Gemeinde Hekou (河口乡) im Kreis Huili in der Provinz Sichuan, siehe Hekou (Huili)
 die Gemeinde Hekou (河口乡) im Kreis Jinping in der Provinz Guizhou, siehe Hekou (Jinping)
 die Gemeinde Hekou (河口乡) im Kreis Lan in der Provinz Shanxi, siehe Hekou (Lan)
 die Gemeinde Hekou (河口乡) im Kreis Renshou in der Provinz Sichuan, siehe Hekou (Renshou)
 die Gemeinde Hekou (河口乡) im Kreis Sangzhi in der Provinz Hunan, siehe Hekou (Sangzhi)
 die Gemeinde Hekou (河口乡) im Kreis Shunping in der Provinz Hebei, siehe Hekou (Shunping)
 die Gemeinde Hekou (河口乡) im Stadtbezirk Xigu in der Provinz Gensu, siehe Hekou (Xigu)
 die Gemeinde Hekou (河口乡) im Kreis Yuan’an in der Provinz Hubei, siehe Hekou (Yuan’an)
 die Nationalitätengemeinde Hekou der Miao (河口苗族乡) im Kreis Suining in der Provinz Hunan, siehe Hekou (Suining)
 die Nationalitätengemeinde Hekou der Yao (河口瑶族乡) im Kreis Ziyuan im Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Hekou (Ziyuan)
 das Straßenviertel Hekou (河口街道) im Stadtbezirk Hekou in der Provinz Shandong, siehe Hekou (Hekou, Shandong)
 das Straßenviertel Hekou (河口街道) im Stadtbezirk Hunjian in der Provinz Jilin, siehe Hekou (Hunjian)
 das Straßenviertel Hekou (河口街道) im Stadtbezirk Yuncheng in der Provinz Guangdong, siehe Hekou (Yuncheng)